Geit 
 Gems (dier)
 Sneeuwgeit (Amerikaanse berggeit)
 Berggeit (wieler) wielrenner met als specialisme beklimmingen